Presa di Mantova (1328), presa del potere dei Gonzaga
 Assedio di Mantova (1630), assedio posto alla città di Mantova dai lanzichenecchi al soldo dell'Imperatore Ferdinando II
 Assedio di Mantova (1701), ebbe luogo durante la guerra di successione spagnola
 Assedio di Mantova (1796), ebbe luogo durante la campagna d'Italia del 1796-1797 iniziata da Napoleone Bonaparte
 Assedio di Mantova (1799), posto dalle truppe austriache alla città difesa dalle truppe dell'esercito rivoluzionario francese, che si svolse tra l'aprile ed il luglio 1799
 Assedio di Mantova. altro nome del gioco L'Assalto